Paškál může být:

 Paškál – Velikonoční svíce
 Paškál (pořad) – televizní pořad uváděný Karlem Šípem
 ustálené slovní spojení vzít na paškál je vysvětleno na Wikislovníku

Externí odkazy